W Rumunii
 Giurgeni – gmina w okręgu Jałomica
 Giurgeni – wieś w okręgu Bacău, w gminie Tătărăști
 Giurgeni – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Giurgeni
 Giurgeni – wieś w okręgu Neamț, w gminie Valea Ursului